Görts ist der Familienname folgender Personen:

 Frerich Görts (* 1944), deutscher Staatssekretär und Sprecher der Kirche Jesu Christi
 Werner Görts (* 1942), deutscher Fußballspieler